Eulenstein steht für:

 Eulenstein (auch Eulenwand, im Dialekt Eulnstaa), Felsen bei Tiefenellern, Naturdenkmal
 Rittergut Eulenstein in Oelsnitz/Vogtl., siehe Taltitz #Geschichte

Eulenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Eulenstein (1772–1821), deutscher Opernkomponist 
 Bernhard Eulenstein (um 1850–nach 1898), sozialreformerischer Autor
 Carl Eulenstein (1802–1890), deutscher Maultrommel-Virtuose
 Karl Eulenstein (1892–1981), deutscher Maler